Interstate 86 (oost), een Interstate highway die loopt in Pennsylvania en New York
Interstate 86 (west), een Interstate highway die loopt in Idaho